Op de 110e vrouweneditie van het US Open in 1996 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 26 augustus tot en met 8 september 1996.

Toernooisamenvatting 
De als tweede geplaatste titelverdedigsters Gigi Fernández / Natallja Zverava wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Jana Novotná en Arantxa Sánchez in drie sets. Het was hun 36e gezamenlijke titel. Fernández had daarnaast al dertig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zverava 24.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren twee Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans speelde samen met de Nederlandse Miriam Oremans – zij bereikten de tweede ronde.
 Dominique Van Roost en Janette Husárová uit Slowakije strandden in de eerste ronde.

Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Nicole Arendt waren het vijfde reekshoofd – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij de duimen moesten leggen voor de als zesde geplaatste Lori McNeil en Gabriela Sabatini.
 Caroline Vis en Yayuk Basuki uit Indonesië waren het elfde reekshoofd – zij bereikten de derde ronde.
 Ook Kristie Boogert en de Roemeense Irina Spîrlea, als twaalfde geplaatst, bereikten de derde ronde.
 Miriam Oremans speelde samen met Sabine Appelmans (België) – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Seda Noorlander en Française Sarah Pitkowski bleven eveneens in de tweede ronde steken.
 Brenda Schultz had ook een Française, Nathalie Tauziat, aan haar zijde – zij waren het achtste reekshoofd, maar verloren meteen al hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.2)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1996